AAA: Attack All Around, grup de música
 Màxima classificació del crèdit
 American Automobile Association
 Aliança Anticomunista Argentina
 Alianza Americana Anticomunista
 Associated American Artists
 Codi del ghotuo
 Archives of American Art